Тунисская Профессиональная лига 1 1978/1979 () — 24-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1978/79 на сайте rsssf.com 

1978/1979
Тунис
Тунис
1978 год в Тунисе
1979 год в Тунисе